

Тучне — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Тучне — село, Львівська область, Львівський район
 Тучне — село, Сумська область, Білопільський район
 Тучне — село, Сумська область, Тростянецький район